Камышное — топоним:

Казахстан 
 Камышное — озеро в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области.
 Камышное — озеро в Есильском районе Северо-Казахстанской области.
 Камышное — озеро в Узункольском районе Костанайской области.
Камышное — прежнее название села Камысты, административного центра Камыстинского района Костанайской области.

Россия 
 Камышное — деревня в Варгашинском районе Курганской области.
 Камышное — село в Лебяжьевском районе Курганской области.
 Камышное — село в Притобольном районе Курганской области.
 Камышное — село в Сафакулевском районе Курганской области.
 Камышное — село в Беловском районе Курской области.
 Камышное — деревня в Октябрьском районе Челябинской области.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Камышное — село в Раздольненском районе.

Украина 
 Камышное — село в Станично-Луганском районе Луганской области.